Гудогай () — посёлок в Гудогайском сельсовете Островецкого района Гродненской области Белоруссии. Был административным центром сельсовета до 2013 года. Расположен в 5 км от города Островец, в 245 км от Гродно. В 2014 году в посёлке проживало 1094 человек. Расположена железнодорожная станция Гудогай.

История 
Поселок возник вокруг железнодорожной станции "Гудогай". Станция названа по названию деревни Гудогай в 4 км южнее. Позже поселок вокруг станции разросся, вобрав в себя деревни Табаришки и Чубейки (в Гудогае сохранилась "улица Табаришки").

С 1922 года в составе Польши, с 1939 года в составе БССР.

Население 
 1897 год — 35 дворов, 168 жителей;
 1909 год — 16 дворов, 191 житель;
 1938 год — 47 дворов, 264 жителя;
 2014 год — 1094 жителя.

Инфраструктура 
В посёлке имеется средняя школа, дом культуры, библиотека, филиал «Лидохлебопродукта», комплексный приёмный пункт, фельдшерско-акушерский пункт, четыре магазина, кафе, бар, баня.

Литература 
 

Населённые пункты Островецкого района
Посёлки городского типа Гродненской области